Lo Cogulló (Envall): muntanya prop del poble d'Envall, del terme municipal de la Torre de Cabdella, al Pallars Jussà,
 Lo Cogulló (Os de Balaguer): muntanya del terme municipal d'Os de Balaguer, a la Noguera